Selena steht für:
 Originaltitel des Films Selena – Ein amerikanischer Traum
 Selena-, Präfix in der chemischen Nomenklatur von Selenverbindungen

einen weiblichen Vornamen griechischen Ursprungs mit der Bedeutung „Mond“. Namensträgerinnen:
 Selena (amerikanische Sängerin) (Selena Quintanilla-Pérez; 1971–1995), amerikanische Tejano-Sängerin, Grammy-Gewinnerin
 Selena (niederländische Sängerin) (* 1965)
 Selena Gomez (* 1992), amerikanische Schauspielerin
 Selena Royle (1904–1983), amerikanische Schauspielerin

Dörfer in der Ukraine; die Namen der entsprechenden Rajons sind in den Klammern zu lesen:
 Selena (Nadwirna), Oblast Iwano-Frankiwsk
 Selena (Krassyliw), Oblast Chmelnyzkyj
 Selena (Wolotschysk), Oblast Chmelnyzkyj
 Selena (Butschatsch), Oblast Ternopil
 Selena (Tschortkiw), Oblast Ternopil
 Selena (Dnister), Oblast Tscherniwzi
 Selena (Kowel), Oblast Wolyn

Fluss in der Ukraine
 Selena (Fluss), ein Nebenfluss des Inhulez in der Ukraine, Oblast Kirowohrad 

Siehe auch:
 Selena Dolyna
 Selene (Begriffsklärung)
 Serleena ist der Name einer Figur im Film Men in Black II